
Molekulska formula -{C47H80O19P3}- se može odnositi na:

 Fosfatidilinozitol 3,4-bisfosfat
 Fosfatidilinozitol 3,5-bisfosfat
 Fosfatidilinozitol 4,5-bisfosfat